Marcin Brzeziński – canottiere polacco
 Mika Brzezinski – giornalista statunitense
 Zbigniew Brzezinski – politico statunitense di origini polacche